San Donnino ima više značenja:
 San Donnino, Ancona
 San Donnino, Firenze
 San Donnino, Lucca
 San Donnino, Modena